Burdick ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Burdick (1936–2007), US-amerikanischer Rennfahrer
 Charles B. Burdick (1927–1998), US-amerikanischer Militärhistoriker
 Cierra Burdick (* 1993), US-amerikanische Basketballspielerin 
 Clark Burdick (1868–1948), US-amerikanischer Politiker
 Eugene Burdick (1918–1965), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Autor
 Jervis Burdick (1889–1962), US-amerikanischer Hochspringer
 Jocelyn Burdick (1922–2019), US-amerikanische Politikerin
 Lloyd Burdick (1908–1945), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Quentin N. Burdick (1908–1992), US-amerikanischer Politiker
 Theodore Weld Burdick (1836–1898), US-amerikanischer Politiker
 Usher L. Burdick (1879–1960), US-amerikanischer Politiker

Burdick ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burdick (Indiana)
 Burdick (Kansas)
 Burdick (Kentucky)

Burdick ist der Name folgender Berge:
 Burdick Peak, Berg auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Burdick South Peak, Berg auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Burdick West Peak, Berg auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Burdick ist Teil folgender Firmierungen:
 Burdick Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller